Сулуа́га () — испанская фамилия. Известные носители:

 Лус Марина Сулуага (род. 1938) — колумбийская фотомодель, Мисс Вселенная 1958.
 Фабиола Сулуага (род. 1979) — колумбийская профессиональная теннисистка и спортивная журналистка.
 Франсиско Сулуага (1929—1993) — колумбийский футболист и спортивный менеджер.